Papiergewicht steht für:

 Quadratmetergewicht, das Gewicht von Papier oder Pappe bezogen auf die Fläche 
 eine Gewichtsklasse im Boxsport 
  Papiergewicht, Roman von Stephan Reimertz